

Сане — село в гміні Жміґруд Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Сане — село в гміні Александрув-Лодзький Зґерського повіту Лодзинського воєводства

Особи
 Сулейман Сане (фр. Souleyman Sané, нар. 26 лютого 1961, Дакар) — сенегальський і французький футболіст.

Див. також 
 Санне